Rousettus celebensis is een zoogdier uit de familie van de vleerhonden (Pteropodidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door K. Andersen in 1907.

Vleerhonden
IUCN-status niet bedreigd